Шаламов Варлам Тихонович (1907—1982) — російський прозаїк і поет доби сталінізму, творець одного з викривальних літературних циклів про систему ГУЛАГ.
 Шаламов Іван Іванович (1907 — після 1970) — директор Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча в 1958—1962 роках.
 Дмитро Шаламов, Дмитро Вадимович Шаламов (19 травня 1998, смт Кушугум Запорізького району, Запорізької області) — український музикант.
 3408 Шаламов — астероїд головного поясу.